

Patronyme 

 Benjamin Bonnaud (1977-), navigateur français ;
 Dominique Bonnaud (1864-1943), chansonnier, poète  et goguettier  français et montmartrois ;
 Émile Bonnaud (1831-1891), député de l'Allier ;
 Frédéric Bonnaud (1967-), journaliste français ;
 Irène Bonnaud (1971-), metteure en scène et traductrice française ;
 Jean Charles Bonnaud (1831-1894), homme politique français ;
 Bienheureux Jacques Bonnaud (1740-1792), jésuite français, victime des massacres de  ;
 Jacques Philippe Bonnaud (1757–1797), général de la Révolution française ;
 Joseph Bonnaud d'Archimbaud (1767-1857), homme politique français ;
 Marcel Bonnaud (1936-2010), acteur et metteur en scène français ;
 Olivier Bonnaud, acteur, scénariste et réalisateur français ;
  ;
 Romain Bonnaud (1981-), navigateur français ;
 Robert Bonnaud (1929-2013), historien anti-colonialiste français.

Toponyme 

 Bonnaud, commune française du Jura.

Autre 
 La bande à Bonnaud, émission de radio sur France Inter (saison 2006-2007)

Homonymie de patronyme